Laotiaans voetbalelftal (mannen)
 Laotiaans voetbalelftal (vrouwen)